Jordi Valls i Riera, polític català
 Jordi Valls i Pozo, poeta català